Schumannhaus (Bonn), een museum over Robert Schumann in Bonn, Duitsland
 Schumannhaus (Gdańsk), een historisch huis in Gdańsk, Polen, waar Robert Schumann heeft gewoond
 Schumannhaus (Leipzig), een museum over Robert Schumann in Leipzig, Duitsland
 Robert-Schumann-Haus, een museum over Robert Schumann in Zwickau, Duitsland